

Елктон — місто, штат Кентуккі
 Елктон — місто, штат Меріленд
 Елктон — місто, штат Міннесота
 Елктон — місто, штат Орегон
 Елктон — місто, штат Південна Дакота
 Елктон — місто, штат Теннессі
 Елктон — місто, штат Вірджинія
 Елктон — селище, штат Мічиган